Kabinett Sadat steht für folgende Regierungen Ägyptens:
 Kabinett Sadat I
 Kabinett Sadat II